Открытый чемпионат Бразилии 2012 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николас Альмагро (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николас Альмагро выиграл свой первый турнир в 2012 году и 11й в карьере. Эта победа стала для него уже третьей на этом турнире. Ранее он побеждал здесь в 2008 и 2011 году.
 Филиппо Воландри сыграл свой первый в году и 9й в карьере одиночный финал на соревнованиях ассоциации. Этого его первый выход в финал, начиная с 2006 года.

Парный разряд

Факты 
 Эрик Буторак выигрывает свой 13й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает свой 6й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2012 года
2012